Schist steht für:

 Schist (Tracht), eine inselfriesische Frauentracht

Schist (englisch „Schiefer“) steht für:
 Schist Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Schist Point, Landspitze von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch: